Сокирки:

 Сокирки — род приблизительно 50 видов однолетних травянистых растений семейства Лютиковые.
 Сокирки полевые — вид однолетних травянистых растений рода Сокирки семейства Лютиковые.
 Сокирки — посёлок в Каховском районе Херсонской области Украины.